В США насчитывается 3 округа с названием Холмс ():
 округ Холмс — в штате Миссисипи.
 округ Холмс — в штате Огайо.
 округ Холмс — в штате Флорида. См. также 
 Холмс